Центральный научно-исследовательский институт «Курс» является головной научно-исследовательской организацией судостроительной отрасли по проблемам системного проектирования судового оборудования.

История 
ЦНИИ «Курс» образован в июне 1979 года по распоряжению Совета Министров СССР в качестве головной организации судостроительной промышленности по  судовому радиоэлектронному оборудованию.

С сентября 2005 года в состав ФГУП «ЦНИИ «Курс» вошло ОАО «НИИ «Ритм».

Научная деятельность 
По состоянию на 2011 год в институте работали 4 доктора наук, 18 кандидатов наук, 7 специалистов обучались в аспирантуре.

Только в 2011 году сотрудниками института было опубликовано в различных изданиях более 40 печатных работ, издано 3 монографии.

Институтом накоплен большой опыт проведения комплексных исследований в интересах  гражданского судостроения, создан научно – технический задел по разработке сложных программно-аппаратных комплексов.

Институт работает над созданием хладагента, способного давать сверхнизкие температуры (минус 155 градусов), при этом, технология дешевле иностранных разработок примерно на 15-20%.

Издательская деятельность 
С середины 80-х годов по 1991 год институт издавал сборник научных трудов в серии изданий «Судостроительная промышленность»

С 2012 года институтом издаётся научно-технического журнал «Проблемы развития корабельного вооружения и судового радиоэлектронного оборудования» (ISSN: 2308-8281). 

С 2019 года журнал переименован в "Морское оборудование и технологии".

Руководство 

 Сыромятников Борис Сергеевич. Директор ЦНИИ «Курс» с 1979 по 1989 годы.
 Бородин Юрий Петрович. Директор ЦНИИ «Курс» с 1989 по 2004 годы.
 Клячко Лев Михайлович. Генеральный директор АО «ЦНИИ „Курс“» с 2004 по 2015 годы.
 Ханычев Виталий Викторович. Генеральный директор АО «ЦНИИ „Курс“» с 2016 года по н.в.

Награды 
В 2012 году институт стал победителем конкурса Минпромторга «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» по итогам работы в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса в сфере деятельности Минпромторга России высокой социально-экономической эффективности».

Ссылки 
 Лев КЛЯЧКО - Диапазоны ЦНИИ «Курс», Журнал «Национальная оборона», №5 май 2014
 Александр Карпенко - Курс верный, но не наш, «Военно-промышленный курьер» № 28 (496) за 24 июля 2013 года
 Интервью с генеральным директором ЦНИИ «Курс» - Клячко Львом Михайловичем, Российский судостроительный портал, 3 марта 2011 (копия на официальном сайте Международного Форума “Морская индустрия России”)
 Цены требуют правового поля, Газета «Гудок» Выпуск № 16 от 29 марта 2013
 Страница института на официальном сайте Концерна «Моринформсистема-Агат».
 Никита Филатов - Инициатива ЦНИИ "Курс", Видеосюжет телепрограммы «Ориентиры» от 26 Октября 2013

Примечания 

Научные институты России
Предприятия Москвы